Szalona (albo Zielona) – rzeka wpadająca do Oławy
 Szalona – powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego
 Szalona – album grupy Sixteen